De Rally van Australië 2000, formeel 13th Telstra Rally Australia, was de 13e editie van de Rally van Australië en de dertiende ronde van het wereldkampioenschap rally in 2000. Het was de 333e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Perth.

Verslag 
Het evenement werd gemarkeerd door tactieken die de rijders hanteerden om bij ingang van de tweede etappe niet als eerste te hoeven starten en zo het parcours niet schoon te hoeven vegen. Dit ging zo ver dat Carlos Sainz, die opzichtig tijdsverlies incasseerde om zo een goede startpositie te versieren, hiervoor werd uitgesloten van verdere deelname aan het evenement. Tactische manoeuvres bleven aanhouden gedurende de rally, en het was uiteindelijk Tommi Mäkinen die hiervan het meest profiteerde en in eerste instantie met de overwinning aan de haal ging. Na afloop van de wedstrijd werd zijn auto echter bekeurd op een illegale turbo modificatie en daardoor werd ook Mäkinen uitgesloten van de resultaten. De overwinning kwam hierdoor op naam van Marcus Grönholm, die met de extra aantal punten in het kampioenschap nu een groter gat wist te slaan op concurrent Richard Burns, die hier als tweede eindigde. Daarachter werd het podium gecompleteerd door François Delecour, waarmee hij Kenneth Eriksson op een vierde plaats voorbleef, die op zijn beurt Hyundai voor de tweede keer in hun debuutseizoen de top vijf in loodste.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Aus
Rally van Australië
Sport in Perth (Australië)